Ленковецька сільська рада — Хмельницька область, Шепетівський район
 Ленковецька сільська рада — Чернівецька область, Кельменецький район